Татар, Томаш